Кирово — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кирово — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Кирово — агрогородок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Кирово — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Кирово — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Кирово — деревня в Слуцком районе Минской области.

Болгария 
 Кирово — село в общине Средец Бургасской области.

Казахстан 
 Кирово — село в Каскеленском районе Алматинской области, в 1991 г. включено в состав г. Алма-Ата.
 Кирово — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Кирово — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Кирово — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Кирово — до 2019 г. название села Рамадан в Аккольском районе Акмолинской области.
 Кирово — до 1993 г. название села Умбеталы Карибаева Жамбылского района Алматинской области.
 Кирово — до 1993 г. название села Таскудык Саркандского района Алматинской области.
 Кирово — до 1997 г. название села Еркин Талгарского района Алматинской области.
 Кирово — прежнее название села Жаналык Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
 Кирово — прежнее название села Дихан в Мырзатайском сельском округе Байзакского района Жамбылской области.
 Кирово — до 2002 г. название села Байдибек Шуского района Жамбылской области.
 Кирово — до 2020 г. название села Караганды в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кирово — прежнее название села Кособа Сырымского района Западно-Казахстанской области.
 Кирово — прежнее название села Алмалы Таскалинского района Западно-Казахстанской области.
 Кирово — прежнее название села Ушарал Актогайского района Карагандинской области.
 Кирово — прежнее название села Махамбетова Кызылординской горадминистрации.
 Кирово — прежнее название села Малайсары Майского района Павлодарской области.
 Кирово — прежнее название села Балкабек Уалихановского района Северо-Казахстанской области.
 Кирово — до 1999 г. название села Ынтымак  Шымкентской горадминистрации Туркестанской области.
 Кирово — прежнее название села Жибек жолы Жетысайского района Туркестанской области.
 Кирово — прежнее название села Майлыошак Казыгуртского района Туркестанской области.
 Кирово — прежнее название села Оргебас Мактааральского района Туркестанской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Кирово — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Кирово — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Кирово — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Кирово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Кирово — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Кирово — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Кирово — село в Ленинском районе Крыма.
 Кирово — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Кирово — село в Мишкинском районе Курганской области.
 Кирово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Кирово — микрорайон (посёлок) в Новосибирске.
 Кирово — село в Сосковском районе Орловской области.
 Кирово — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Кирово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кирово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Кирово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кирово — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Кирово — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Кирово — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Кирово — село в Ардонском районе Северной Осетии.
 Кирово — село в Алтайском районе Хакасии.
 Кирово — деревня в Таштыпском районе Хакасии.
 Кирово — деревня в Ширинском районе Хакасии.
 Кирово — село в Вилюйском улусе Якутии.

Узбекистан 
 Кирово — название города Бешарык Ферганской области, до 1983 года

Украина 
 Кирово — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области.
 Кирово — с 1934 по 1939 г. название города Кропивницкий.
 Кирово — до 2016 г. название села Свято-Покровское в Бахмутском районе Донецкой области.
 Кирово — до 2016 г. название села Келлеровка в Никольском районе Донецкой области.
 Кирово — до 2016 г. название села Подольское в Немировском районе Винницкой области.
 Кирово — до 2016 г. название села Лесовое в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Чистополь в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Кирово — с 1946 по 2016 г. название села Крутенькое в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Кирово — до 2016 г. название посёлка Пивничное в составе города Торецк Донецкой области.
 Кирово — до 2016 г. название села Гурского в Запорожском районе Запорожской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Таврическое в Ореховском районе Запорожской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Лагидное в Токмакском районе Запорожской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Кучаков в Бориспольском районе Киевской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Калиново в Иванковском районе Киевской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Грузское в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Боковое в Долинском районе Кировоградской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Заречное в Николаевском районе Николаевской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Вишнёвое в Великомихайловском районе Одесской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Трояндовое в Кодынцевском районе Одесской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Благодатное в Раздельнянском районе Одесской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Лебедино в Кобелякском районе Полтавской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Пальчиковка в Полтавском районе Полтавской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Перетички в Недригайловском районе Сумской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Таврическое в Белозерском районе Херсонской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Квитневое в Близнюковском районе Харьковской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Лиманец в Бериславском районе Херсонской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Счастливое в Ивановском районе Херсонской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Корниловка в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Кирово — до 2016 г. название села Троицкое в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 

 Кирово-Чепецк
 Киров
 
 Кировград
 
 
 
 
 
 

Объекты, названные в честь Сергея Кирова